Plaats in Indonesië
 Tambahmulyo (Gabus), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Tambahmulyo (Jakenan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java